Plaats in Indonesië
 Pojok (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Pojok (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pojok (Pulokulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pojok (Tawangharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pojok (Tawangsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pojok (Campur Darat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pojok (Garum), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Pojok (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Pojok (Kwadungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java